Der Kremlin Cup 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Oktober 2009 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open gespielt, die genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Igor Kunizyn, der dieses Jahr bereits in der ersten Runde scheiterte. Im Finale gewann der an drei gesetzte Russe Michail Juschny gegen den Setzlistensechsten Janko Tipsarević mit 6:75, 6:0, 6:4 und gewann damit seinen fünften Karriere-Titel. Im Doppel traten Serhij Stachowskyj und Potito Starace nicht zur Titelverteidigung an. Das Finale gewannen Pablo Cuevas und Marcel Granollers, die an drei gesetzt waren. Sie setzten sich gegen František Čermák und Michal Mertiňák, die an eins gesetzt ins Turnier starteten, mit 4:6, 7:5, [10:8] durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.080.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 32 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski